Ешильырмак () — многозначное слово. Может означать:
 Ешильырмак (река) — река.
 Ешильырмак, Элиф Жале (род. 1986) — российская и турецкая спортсменка.